Brazi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brazi (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Brazi (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

Siehe auch: Brazii, Brazzi